Nome in lingua croata della città Cattaro
Acronimo usato per indicare il videogioco Star Wars: Knights of the Old Republic